Жуки  — Твердокрилі комахи.

Зоологія 
 Жук-олень
 Жук хлібний
 Жук-Геркулес
 Жук-самітник
 Жук малиновий
 Жук колорадський
 Жук-носоріг європейський

Персоналії 
 Жук (прізвище)

Техніка 
 «Жук» — модель автомобіля фірми Volkswagen

Населені пункти 

 Жук () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Буш-дю-Рон
 Жук-Хергеліє — село у повіті Клуж в Румунії.

Культура 
 Жук у мурашнику () — фантастичний детектив братів Стругацьких написаний у 1979 році.
 Жук у Жаманак — у вірменській міфології персоніфікація часу.

Див. також 
 Жуки (значення)
 Золотий жук (значення)